Rio Itapecerica - curso de água que flui no estado de Minas Gerais.
 Itapecerica (Minas Gerais) - município no estado de Minas Gerais.
 Itapecerica da Serra - município no estado de São Paulo.